Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2011 war die 36. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 28. November bis 3. Dezember 2011 im Karnataka State Billiard Hall in Bangalore und damit zum vierten Mal in Indien statt.

Der Iraner Hossein Vafaei gewann das Finale mit 10:9 gegen den Waliser Lee Walker und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2012/13 und 2013/14. Mit 17 Jahren und 81 Tagen war er der bis dahin jüngste Amateur-Weltmeister. 2013 wurde er vom 15-jährigen Chinesen Zhou Yuelong abgelöst.

Modus 
Die 82 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die 16 Gruppensieger in der ersten Runde ein Freilos bekamen.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2011
Snookerveranstaltung 2011
Billardturnier in Bengaluru